Krüsmann ist der Familienname folgender Personen:
 Marcus Krüsmann (1879–1964), von 1919 bis zum Jahre 1933 Bürgermeister der Stadt Limburg an der Lahn
 Marion Koll-Krüsmann (* 1963), deutsche Psychologin und Psychotherapeutin
 Peter Krüsmann, deutscher Basketballspieler und Basketballtrainer
 Rolf Krüsmann (* 1941), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Krüssmann
 Grussmann